Il doppio  dell'Heineken Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Marcel Granollers e Tommy Robredo erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Oliver Marach e Alexander Peya hanno sconfitto in finale František Čermák e Filip Polášek per 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Oliver Marach /  Alexander Peya (campioni)
  Eric Butorac /  Bruno Soares (semifinale)

  František Čermák /  Filip Polášek (finale)
  Santiago González /  Christopher Kas (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2012
ATP World Tour 2012